Manunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Manunsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Manunsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar